Бизанц — фамилия. Известные носители:

 Бизанц, Альфред (1890—1951) — австрийский и украинский военный деятель, подполковник Украинской Галицкой армии и Армии Украинской Народной Республики. Полковник немецкой военной разведки (абвера).
 Бизанц, Геро (1935—2014) — немецкий футболист, тренер, писатель.
 Бизанц, Густав (1848—1925) — польский архитектор.